Maria Esperanza Medrano de Bianchini (également appelée Maria Esperanza de Betania), née le  et morte le , est connue pour sa vie mystique, en particulier pour avoir été la témoin des apparitions mariales de Betania. 

Mariée en 1956 avec M. Bianchini Gianni, le couple a sept enfants. En 1976, elle déclare être le témoin d'une première apparition de la Vierge Marie, dans le domaine agricole familial. Plusieurs apparitions se répètent au cours des années jusqu'en 1984 où l'évêque du lieu ouvre une enquête canonique amenant à la reconnaissance des apparitions en 1987.

Le couple et la famille s'investissent dans des actions apostoliques et caritatives à travers la . Atteinte de la maladie de Parkinson, Maria Esperanza est hospitalisée en 2004 aux États-Unis où elle décède le . Elle est inhumée dans la capitale du Venezuela. 

En 2010, l’Église catholique ouvre un procès en béatification à son sujet. Elle est actuellement reconnue comme servante de Dieu. L'introduction de son processus de béatification est toujours en cours.

Biographie

Enfance et jeunesse 
Maria Esperanza est née le  à Barrancas del Orinoco, dans l'État de Monagas au Venezuela. Elle est la fille de Aniceto et Maria Filumena Medrano.

Enfant, Maria Esperanza est décrite comme étant . À l'age de 12 ans, elle est atteinte d'une broncho-pneumonie qui devrait lui être fatale, d'après ses médecins, mais elle en guérit. 

La jeune femme aurait été . Des témoins rapportent également qu'elle a vécu des dons de bilocation.

Souhaitant entrer dans les ordres, elle se rend au couvent franciscain de Merida, où elle fait . La postulante déclare avoir entendu Thérèse de l'Enfant-Jésus lui dire que sa vocation n'était pas d'être religieuse, mais de se marier, d'avoir des enfants et . Thérèse, d'après Maria Esperanza, l'aurait invitée à se rendre à Rome, où elle rencontrerait son futur époux.

Vie d'épouse 
En 1955, elle est à Rome, et rencontre par hasard, le  un jeune homme membre de la garde présidentielle italienne : Bianchini Gianni. Ils tombent amoureux et se marient le , dans la chapelle de l'Immaculée. Le prêtre qui célèbre l'office est  Giulio Rossi. Le couple va avoir sept enfants (six filles et un garçon).

Le couple revient s'installer au Venezuela où il achète, conjointement avec des amis un domaine agricole de , dénommé la . Ce domaine possède une colline couverte de végétation tropicale qui sera le lieu des apparitions mariales.

Apparitions 

Le  a lieu la première apparition dans une grotte près d’une petite rivière au pied d’une colline. Chaque année, le , Maria Esperanza et des croyants ou des curieux se rassemblaient devant la grotte. Le , une centaine de personnes disent avoir vu la Vierge Marie près de la grotte, conjointement avec la voyante. 
Marie se présente à elle comme .

Après une enquête canonique de trois années,  Bello Ricardo, évêque de Los Teques proclame l’authenticité des apparitions dans une lettre pastorale le .

Les apparitions se poursuivent jusqu'en 1989, pour la voyantes et d'autres croyants qui l'accompagnent.

La fondation Betania et décès 

En 1979, Maria Esperanza et son mari créent la . Cette fondation est un mouvement laïc destiné à évangéliser, développer la société et la vie familiale tout en promouvant la justice sociale. Après la mort de la fondatrice en 2004, sa famille poursuit son œuvre. Cette fondation gère une vingtaine de centres partout dans le monde.

Le , la famille fait dont de 4 hectares de terrains au diocèse pour y faire bâtir une église et un lieu de culte. 	

Atteinte de la maladie de Parkinson, Maria Esperanza est hospitalisée le , dans le Southern  Ocean  County  Hospital, au  New  Jersey, dans un état grave.
Maria Esperanza décède le , âgée de 75 ans à Long Beach, dans le New Jersey (USA). Son corps repose dans le Cimetière de l'Est, à Caracas au Venezuela.

En 2005, sa famille comptait 20 petits-enfants.

Béatification et canonisation 

Le ,  Paul Bootoski, du Diocèse de Metuchen (États-Unis), ouvre le procès en béatification de la voyante Maria Esperanza. La cérémonie se déroule dans sa cathédrale de Metuchen dans le New Jersey. Maria Esperanza est actuellement considérée comme servante de Dieu.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Apparitions mariales de Betania
 Notre-Dame de Betania
 Sanctuaire marial de Betania

Bibliographie 
 .
 .

Lien externe 
 
  de  Maria Esperanza.

Notre-Dame de Betania
Voyant de la Vierge Marie
Personnalité féminine vénézuélienne
Serviteur de Dieu
Naissance en novembre 1928
Décès en août 2004
Décès à 75 ans
Lévitation (paranormal)